Puhovac (Zenica, BiH)
Puhovac (Aleksandrovac, Srbija)